Луга́но — многозначный термин, который может означать:

География 

 Лугано — город в Швейцарии.
 Лугано — озеро в Швейцарии.
 Лугано — округ в Швейцарии.
 Лугано — швейцарский региональный аэропорт, расположенный в четырёх километрах от города Лугано.

Спорт 

 Лугано — футбольный клуб из Швейцарии.
 Лугано — хоккейный клуб города Лугано.
 Лугано, Диего (род. 1980) — уругвайский футболист.